Il singolare dell'AEGON Championships 2011 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2011.

Il detentore del titolo era Sam Querrey, che è stato eliminato al terzo turno da James Ward.

Il vincitore è stato Andy Murray che ha battuto in finale Jo-Wilfried Tsonga per 3-6, 7-62, 6-4.

Teste di serie 
Le prime otto teste di serie passano direttamente al secondo turno. 

  Rafael Nadal (quarti di finale)
  Andy Murray (campione)
  Andy Roddick (semifinale)
  Stanislas Wawrinka (secondo turno)
  Jo-Wilfried Tsonga (finale)
  Gilles Simon (terzo turno, ritirato)
  Fernando Verdasco (quarti di finale)
  Marin Čilić (quarti di finale, ritirato per infortunio alla caviglia)

 David Nalbandian (terzo turno)
 Michaël Llodra (terzo turno, ritirato)
 Thomaz Bellucci (terzo turno)
 Juan Martín del Potro (terzo turno)
 Sam Querrey (terzo turno)
 Janko Tipsarević (terzo turno)
 Kevin Anderson (terzo turno)
 Ivan Ljubičić (secondo turno)

Qualificati 

  Bobby Reynolds (primo turno)
  Ilija Bozoljac (secondo turno)

  Arnaud Clément (secondo turno)
  Matthew Ebden (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

AEGON Championships 2011